Oqquitsoq bezeichnet:
 Oqquitsoq (Insel, Nanortalik), Insel im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Oqquitsoq (Insel, Nuuk), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland